Стриж Александра, или Стриж Александрова, или Кабовердский стриж (Apus alexandri ) — вид птиц из семейства стрижиных. Обитают только на Кабо-Верде, где являются обычным видом (охранный статус, присвоенный виду МСОП — LC). Видовой эпитет дан в честь английского орнитолога Бойда Александера, возглавившего две экспедиции на острова Кабо-Верде в 1897 году.

Описание 
Длина 13 см, размах крыльев — 34—35. Оперение от тёмно-серого до коричневого.

Биология 
Питаются насекомыми, которых ловят на лету. Яйца белые, в кладке их два. Птицы живут в одних и тех же местах, не совершая миграций.

Примечания

Ссылки 

 Mike Danzenbaker’s Cape Verde Swift (Apus alexandri) фото
 Clarke, Tony; Orgill, Chris & Dudley, Tony (2006) Field Guide to the Birds of the Atlantic Islands, Christopher Helm, London
 Snow, D. W. & Perrins, C. M. (1998) Birds of the Western Palearctic: Concise Edition, Vol. 1, Oxford University Press.

Стрижиные
Животные, описанные в 1901 году
Птицы Африки
Эндемики Островов Зелёного Мыса
Александер